Масельский — фамилия; имеет женскую форму Масельская. 
 Масельский, Александр Степанович (1936—1996) — советский и украинский агроном, государственный деятель, председатель Харьковского облисполкома, Харьковской областной государственной администрации.
 Масельский, Степан Иванович (род. 1971) — украинский политический деятель.